Romanowo ist der Name von Orten in Polen und Russland (Романово):

Polen:

 Romanowo (Kalinowo), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Romanowen, 1938 bis 1945 Heldenfelde, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Romanowo (Kłodzko), in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Romanowo (Czarnków), Deutsch: Romanshof: Straßendorf in der Landgemeinde Czarnków in der Woiwodschaft Großpolen mit den Schulzenämtern "Romanowo Dolne (Romanshof Untergemeinde, Unterromanshof)" und "Romanowo Górne (Romanshof Obergemeinde, Oberromanshof)"

Russland:
 in der Region Altai:
 Romanowo (Region Altai, Kossichinski), im Rajon Kossichinski
 Romanowo (Region Altai, Pankruschichinski), im Rajon Pankruschichinski
 Romanowo (Region Altai, Romanowski), Verwaltungszentrum des Rajons Romanowski,
 Romanowo (Region Altai, Ust-Pristanski), im Rajon Ust-Pristanski
 in der Oblast Archangelsk:
 Romanowo (Archangelsk)
 in der Republik Burjatien:
 Romanowo (Burjatien)
 in der Oblast Iwanowo:
 Romanowo (Iwanowo, Kineschma), im Rajon Kineschma
 Romanowo (Iwanowo, Pestjaki), im Rajon Pestjaki
 Romanowo (Iwanowo, Rodniki), im Rajon Rodniki
 Romanowo (Iwanowo, Jurjewez), im Rajon Jurjewez
 in der Oblast Jaroslawl:
 Romanowo (Jaroslawl, Pereleski), im Rajon Pereslawl, Landgemeinde Pereleski
 Romanowo (Jaroslawl, Smolenskoje), im Rajon Pereslawl, Landgemeinde Smolenskoje
 in der Oblast Kaliningrad:
 Romanowo (Kaliningrad) (bis 1946 Pobethen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Romanowo (Kaluga)
 in der Oblast Kirow:
 Romanowo (Kirow, Werchnekamski), im Rajon Werchnekamski
 Romanowo (Kirow, Podossinowez), im Rajon Podossinowez
 in der Oblast Kostroma:
 Romanowo (Kostroma, Antropowo), im Rajon Antropowo
 Romanowo (Kostroma, Sudislawl), im Rajon Sudislawl
 in der Oblast Kurgan:
 Romanowo (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Romanowo (Kursk, Rylsk), im Rajon Rylsk
 Romanowo (Kursk, Chomutowka), im Rajon Chomutowka
 in der Oblast Lipezk:
 Romanowo (Lipezk)
 in der Oblast Moskau:
 Romanowo (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Romanowo (Nischni Nowgorod, Gorodez), im Rajon Gorodez
 Romanowo (Nischni Nowgorod, Kowernino), im Rajon Kowernino
 Romanowo (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk), im Rajon Tschkalowsk
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Romanowo (Nowosibirsk)
 in der Region Perm:
 Romanowo (Perm, Iljinski), im Rajon Iljinski
 Romanowo (Perm, Ussolje), im Rajon Ussolje
 in der Oblast Pskow:
 Romanowo (Pskow, Beschanizy), im Rajon Beschanizy
 Romanowo (Pskow, Ostrow, Wolkowo), im Rajon Ostrow, Landgemeinde Wolkowo
 Romanowo (Pskow, Ostrow, Woronzowo), im Rajon Ostrow, Landgemeinde Woronzowo
 Romanowo (Pskow, Puschkinskije Gory), im Rajon Puschkinskije Gory
 in der Oblast Rjasan:
 Romanowo (Rjasan)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Romanowo (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tula:
 Romanowo (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Romanowo (Twer, Sapadnaja Dwina), im Rajon Sapadnaja Dwina
 Romanowo (Twer, Kalinin, Mednoje), im Rajon Kalinin, Landgemeinde Mednoje
 Romanowo (Twer, Kalinin, Slawnoje), im Rajon Kalinin, Landgemeinde Slawnoje
 Romanowo (Twer, Kaljasin), im Rajon Kaljasin
 Romanowo (Twer, Kimry), im Rajon Kimry
 Romanowo (Twer, Olenino), im Rajon Olenino
 Romanowo (Twer, Stariza), im Rajon Stariza
 Romanowo (Twer, Toropez), im Rajon Toropez
 in der Republik Udmurtien:
 Romanowo (Udmurtien)
 in der Oblast Wladimir:
 Romanowo (Wladimir, Alexandrow), im Rajon Alexandrow
 Romanowo (Wladimir, Susdal), im Rajon Susdal
 in der Oblast Wologda:
 Romanowo (Wologda, Wologda, Nowlenskoje), im Rajon Wologda, Landgemeinde Nowlenskoje
 Romanowo (Wologda, Wologda, Staroselski), im Rajon Wologda, Landgemeinde Staroselski
 Romanowo (Wologda, Tscherepowez, Woskressenskoje), im Rajon Tscherepowez, Landgemeinde Woskressenskoje
 Romanowo (Wologda, Tscherepowez, Mussora), im Rajon Tscherepowez, Landgemeinde Mussora